Slakkenhuis (mollusken), de schelp van een slak
 Slakkenhuis (oor), het inwendige deel van het oor
 Slakkenhuis (pomp), de ruimte waarbinnen het schoepenwiel van een centrifugaalpomp draait
 Slakkenhuis (grafsymbool)